Ploss oder Ploß ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ploß (* 1985), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Ploß (* 1947), deutscher Gewerkschafter und Sozialpolitiker
 Hermann Heinrich Ploss (1819–1885), deutscher Gynäkologe und Anthropologe
 Irene Dyk-Ploss (* 1947), österreichische Hochschullehrerin und Politikerin, oberösterreichische Landtagsabgeordnete
 Oliver Ploss (* 1968), deutscher Apotheker und Heilpraktiker
 Reinhard Ploss (* 1955), deutscher Industriemanager